Jerzy Misiński (1892-1944) – polski działacz i dziennikarz sportowy, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
 Marceli Misiński (XIX/XX w.) – polski prawnik polityk